Finderup (Viborg), plaats in de Deense gemeente Viborg
Finderup (parochie, Kalundborg)
Finderup (parochie, Viborg)
Finderup (parochie)